Петра Полман (; род. 1963) — нидерландская шашистка, международный мастер. Бронзовый призёр чемпионата мира 1979 года, двукратная чемпионка Нидерландов (1980, 1985) по международным шашкам.

Спортивная биография 
Петра Полман в 17 лет стала самой молодой чемпионкой страны.

Результаты на чемпионатах мира по международным шашкам

Литература 
Petra Polman zonder nagels naar de titel// De Gelderlander, 1 november 2006

Примечания

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки», 1988-2, с.8 
 Профиль на сайте KNDB 
 Профиль  на сайте ФМЖД
 Фотография на сайте ФМЖД 
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин
 http://www.gelderlander.nl/sport/overige-sporten/petra-polman-zonder-nagels-naar-de-titel-1.2428677  статья о Петре Полман

Шашисты Нидерландов